Ayres kan syfta på

 Ayres Channel – en strömfåra i Kina
 Ayres Natural Bridge – en naturlig klippformation i Converse County i Wyoming
 Ayres Sensory Integration – en arbetsterapimodell 
 Ayresörn – fågel i familjen hökartade rovfåglar.
 Mount Ayres – ett berg i Antarktis 
 Ayres (auktor) – en auktorsförkortningför flera personer

Personer
Agnes Ayres, amerikansk skådespelerska. 
Alice Ayres, engelsk barnskötare. 
José Márcio Ayres, brasiliansk ekolog.
Lew Ayres, amerikansk skådespelare. 
William Orville Ayres, amerikansk iktyolog. 
William Port Ayres, brittisk hortikolog.